Le qualificazioni del singolare dell'AEGON Classic 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Markéta Vondroušová (qualificata)
  Camila Giorgi (qualificata)
  Hsieh Su-wei (qualificata)
  Sachia Vickery (ultimo turno)

   Elizaveta Kulichkova (qualificata)
  Tereza Smitková (ultimo turno, Lucky loser)
  İpek Soylu (ultimo turno)
  Jana Fett (ultimo turno)

Qualificate 

  Markéta Vondroušová
  Camila Giorgi

  Hsieh Su-wei
  Elizaveta Kulichkova

Lucky loser 

  Tereza Smitková

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2017